Campagnac kan syfta på:
 Campagnac, Tarn
 Campagnac, Aveyron